Safir (bier), een pilsbier van AB Inbev
 Safir (modelauto), een merk van modelautootjes
 Safir (raket), een Iraanse ruimteraket
 Sir Safir, een Rondetafelridder uit de Arthurlegenden
 Safir (Bijbel), een Bijbelse plaatsnaam
 Safir (Jemen), een plaats in Jemen, in de provincie Ma'rib
 Safir (wielerploeg), een Belgische wielerploeg

Zie ook 
 Saphir (doorverwijspagina)